Stati Uniti d'America
 Waynesville – capoluogo della Contea di Haywood, Carolina del Nord
 Waynesville – villaggio della Contea di DeWitt, Illinois
 Waynesville – capoluogo della Contea di Pulaski, Missouri
 Waynesville – villaggio della Contea di Warren, Ohio